Mit der Einwanderung nach Amerika können zwei Ereignisse gemeint sein:

 Die vorgeschichtliche Einwanderung vor mindestens 11.500 Jahren, siehe Besiedlung Amerikas
 Die Einwanderung der weißen Siedler im 18. und 19. Jahrhundert in die USA, siehe Einwanderung in die Vereinigten Staaten